Il doppio femminile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Yayuk Basuki e Caroline Vis che hanno battuto in finale 6–0, 4–6, 6–2 Åsa Svensson e Karina Habšudová.

Teste di serie
 Arantxa Sánchez-Vicario /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Mary Pierce /  Barbara Schett (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (semifinali)
 Åsa Svensson /  Karina Habšudová (finale)

Tabellone

Note 
 

Dubai Tennis Championships 2001